MM ou MIchèle-Marie, nom de scène de Michèle-Marie Dupire, est une chanteuse, musicienne (auteur -compositeur-interprète) française, née à Lille.

Elle se fait remarquer dans avec la sortie du premier Livre disque Pop English "L'anglais en chantant " en 1976 avec le célèbre artiste Français Laurent Voulzy. La notoriété va grandissante jusqu'à aujourd'hui, les centaines de chansons de la méthode Pop English étant écoutées et enseignées dans le monde entier depuis cette date.

En 2000, elle commence une carrière Solo. C'est en Italie que la célébrité arrive en 2020 avec son titre "Perché il mundo e cosi pazzo " qui la classe troisième durant plusieurs mois au classement des nouveaux talents sur 150 radios italiennes.

Biographie

Jeunesse 
Michèle-Marie quitte Lille sa ville natale  pour le Lycée Français de Londres en classe de Lettres Supérieures puis poursuit ses études dans différentes universités, Sarrebruck (Allemagne) Abidjan (Afrique Côte d'Ivoire). Encore étudiante, elle sollicite un poste de professeur d’anglais auprès du ministère des Affaires Etrangères et est affectée à un poste de professeur d'anglais à Ouagadougou en Afrique.

Elle donne des cours d'anglais en chanson et se produit sur scène lors nombreux galas et spectacles. Lors d'un concert qu'elle donne à l'ambassade d'italie au Ghana, elle rencontre Aldo Pagani à Milan qui lui fait enregistrer son premier disque en italien. De retour à Paris, elle organise des cours d'anglais en jouant sur son piano à queue dans son appartement. Comme il n'existe aucune méthode de langues en chansons, elle décide d'en créer une à sa manière.

Carrière

Pop English 
Simultanément, l’éditeur d’une maison d’édition musicale qui avait décidé de la produire lui présente Laurent Voulzy à qui elle demande de composer les chansons de son programme Pop English, un programme d'initiation à l'anglais par la chanson pour les enfants. Ils commencent à collaborer et à faire des spectacles ensemble.

La rencontre avec Michel Magne est décisive pour la méthode Pop English ;  enchanté par le projet et les chansons, il l'invite à enregistrer au château d'Hérouville, où viennent enregistrer Elton John, David Bowie, Rod Stewart, Deep Purple, Pink Floyd etc… 

12 titres sont enregistrés, paroles Michèle Marie, musique Laurent Voulzy, interprétation Michèle-Marie, Laurent Voulzy et Ian Jelfs. Ces créations sortent sous forme de livres-disques vinyles 45 tours et sont distribués par Eddie Barclay en France et dans les pays francophones.

Dès la sortie du 1° livre-disque, la presse est unanime. Les journaux et magazines accueillent cette nouveauté avec beaucoup d’enthousiasme.

Plus tard, les chansons sont adaptées en dessins animés et diffusées en Angleterre sur «Children’s Channel». Ils sont ensuite vendus au format VHS en France et également sous licence, à Singapour, en Malaisie, au Japon NHK, en Corée KBS, en Espagne...

Voulzy n'ayant plus le temps de composer les chansons de la série Pop English, Michèle-Marie commence à composer elle- même la musique.

Ayant décidé de garder l’usage de ses chansons exclusivement aux seuls professeurs sous contrat avec son association « Pop English Creations », elle retire les livres-disques de la vente grand public pour les réserver en exclusivité aux professeurs sous contrat. Depuis lors, 14 000 enfants suivent les cours et chantent les chansons Pop English.

Les chansons sont adaptées en Français, Italien, Allemand, Espagnol et Chinois, la méthode internationale se nomme Pop Languages.

En 2021, avec Laurent Voulzy ils réunissent toutes leurs chansons dans un livre disque au format Vinyle chez Sony Music.

Variétés 
Son premier album variétés s'appelle Vive la Vie et les titres sont adaptés dans plusieurs langues. Le single Perché il mondo è cosi pazzo ?  est un succès en Italie et lui vaut une notoriété grandissante (diffusé par plus de 150 radios italiennes, le clip est visible sur environs 100 tv italiennes, classé 3eme au classement des jeunes talents, classement des indépendants).

Discographie

Vinyles 
 1976 : Pop English book / record 1 by Michèle-Marie, Patrick Clerc, Laurent Voulzy
 1977 : Pop English book / record 2 by Michèle-Marie, Patrick Clerc, Laurent Voulzy
 1977 : Pop English book / record 3 by Michèle-Marie, Patrick Clerc, Laurent Voulzy
 1978 : Pop English book / record 3 by Michèle-Marie, Patrick Clerc, Laurent Voulzy

Liens externes 
 Sites officiel de Michèle Marie : Italien  Français
 Pop English Creations, Pop Langages

Notes et références 

Musicienne française